Dino Fava Passaro (Formia, 1977. március 16. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
Dino Fava adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1977-ben született személyek
Latina megyeiek
Olasz labdarúgók
Az SSC Napoli labdarúgói
A Pro Patria labdarúgói
A Varese labdarúgói
Az US Triestina Calcio labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Bologna labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek